Источни Срем може бити:
 у географском смислу, источни део области Срема
 у историјском смислу: 
 источни део Сремске жупаније
 источни део Сремског санџака
 источни део Сремске области
 савремени Источни Срем, колоквијални назив за Сремски управни округ у Србији

Види још 
 Срем (вишезначна одредница)
 Западни Срем (вишезначна одредница)